Allen Ezail Iverson, znany też jako A.I. lub The Answer (ur. 7 czerwca 1975 w Hampton, Wirginia) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji rzucającego obrońcy lub rozgrywającego. Zdobywca nagrody dla najbardziej wartościowego zawodnika NBA w 2001 roku.

Iverson studiował na Uniwersytecie Georgetown, gdzie grał w uczelnianej drużynie Georgetown Hoyas. W 1996 został wybrany w drafcie przez Philadelphia 76ers z nr 1. w I rundzie. 3 listopada 2008 roku drużyna Denver Nuggets wytransferowała Iversona do Detroit Pistons w zamian za Chauncey Billupsa i Antonio McDyessa. 10 września 2009 r. podpisał roczny kontrakt z Memphis Grizzlies. 26 listopada Iverson ogłosił zakończenie kariery zawodowej. Jednak już po tygodniu, 2 grudnia 2009, Iverson podpisał roczny kontrakt z Philadelphią 76ers i tym samym wrócił do dawnej drużyny. Jednak po nieudanym sezonie w Filadelfii odszedł z 76ers. Iverson po długich poszukiwaniach klubu dostał ofertę od tureckiej drużyny Beşiktaşu JK, z którą 29 października 2010 roku podpisał dwuletni kontrakt. 30 października 2013 oficjalnie ogłosił zakończenie kariery.

1 marca 2014 w przerwie meczu Philadelphia 76ers – Washington Wizards miała miejsce ceremonia zastrzeżenia numeru 3, z którym występował.

W 2002 wystąpił w filmie Magiczne buty.

Osiągnięcia i sukcesy

NCAA 
 Uczestnik rozgrywek:
 Elite Eight turnieju NCAA (1996)
 Sweet Sixteen turnieju NCAA (1995, 1996)
 Mistrz sezonu regularnego konferencji Big East (1996)
 Debiutant Roku konferencji Big East: 1995
 Obrońca Roku konferencji Big East: 1996
 Pierwsza Piątka All-America: 1996

NBA 
Na podstawie Basketball-Reference.com , o ile nie zaznaczono inaczej
 Wicemistrz NBA (2001)
 MVP:
 sezonu zasadniczego NBA: 2001
 meczu gwiazd NBA: 2001, 2005
 meczu debiutantów NBA: 1997
 miesiąca:
 NBA (luty 1999, styczeń 2001)
 konferencji wschodniej NBA (styczeń 2002, kwiecień 2005)
 Debiutant Roku: 1997
 11-krotnie wybierany do udziału w Meczu Gwiazd: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 Wybrany do:
 I składu:
 NBA: 1999, 2001, 2005
 debiutantów NBA: 1997
 II składu NBA: 2000, 2002, 2003
 III składu NBA: 2006
 składu najlepszych zawodników w historii NBA, wybranego z okazji obchodów 75-lecia istnienia ligi (2021)
 Lider:
 sezonu zasadniczego pod względem:
 punktów: 2004/05 (2302)
 przechwytów: 2002/03 (225), 2004/05 (180)
 średniej:
 punktów: 1998/99 (26,8), 2000/01 (31,1), 2001/02 (31,4), 2004/05 (30,7)
 przechwytów: 2000/01 (2,5), 2001/02 (2,8), 2002/03 (2,7)
 minut spędzanych na parkiecie (1999, 2002–2004, 2006–2008)
 play-off w:
 średniej:
 zdobytych punktów (1999, 2005)
 przechwytów (1999)
 liczbie:
 zdobytych punktów: 2008 (633), 2009 (695), 2010 (671)
 celnych rzutów wolnych (2001)
 Klub Philadelphia 76ers zastrzegł należący do niego numer numer 3

Reprezentacja 
 Mistrz:
 Ameryki (2003)
 Uniwersjady (1995)
 Brązowy medalista olimpijski (2004)

Inne 
 Wybrany do Koszykarskiej Galerii Sław im. Jamesa Naismitha (Naismith Memorial Basketball Hall Of Fame – 2016)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Biografia zawodnika na Sixers.pl (pol.)
 Statystyki na basketball-reference.com 

Absolwenci Uniwersytetu Georgetown
Amerykańscy koszykarze
Koszykarze NCAA All-American
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Koszykarze Philadelphia 76ers
Koszykarze Denver Nuggets
Koszykarze Detroit Pistons
Koszykarze Memphis Grizzlies
Koszykarze Beşiktaşu JK
Członkowie Basketball Hall of Fame
Zawodnicy NBA z zastrzeżonymi numerami
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Georgetown Hoyas
NBA All-Stars
Urodzeni w 1975